Böök est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
Eero Böök (1910-1990), joueur d'échecs et ingénieur finlandais
Fredrik Böök (1883-1961), professeur de littérature suédois
 (1909-1980), diplomate et fonctionnaire suédois

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois